Luang Prabang (stad), een stad in centraal Laos.
luang Prabang (khwaeng), een provincie van Laos.
Luang Prabang (district), een district in de provincie Luang Prabang.
koninkrijk Luang Prabang, een oud koninkrijk in Laos.